ФК Победа се може односити на више фудбалских клубова:

 ФК Победа Крагујевац
 ФК Победа Голобок
 ФК Победа Прилеп
 ФК Победа Парта
 ФК Победа Држина